Црногорци могу бити:

 Црногорци, општи назив за становнике, односно држављане Црне Горе, као и за људе који су родом или пореклом са подручја Црне Горе
 Црногорци (народ), односно Црногорци у етничком смислу - назив за припаднике јужнословенског народа
 Срби у Црној Гори, црногорски Срби или Срби Црногорци, назив за део српског народа са простора Црне Горе

Остало:
 носиоци презимена Црногорац – у множини: Црногорци
 Црногорци, назив за становнике Скопске Црне Горе
 Манастир Црногорци, српски православни манастир у Хрватској
 Црногорци (опера), опера чешког композитора Карела Бендла (1881)
 Црногорац, новински лист који је излазио на Цетињу од 1871. до 1873. године
 Црногорац, новински лист који је излазио у Подгорици од 1924. до 1927. године
 Црногорка (часопис), цетињски часопис (1884–1885)
 Црногорка (коло), традиционално коло са подручја Скопске Црне Горе
 Црногорка (име), женско име

Види још 
 Црногорци у Србији
 Црногорска црква (вишезначна одредница)
 Црногорска православна црква (вишезначна одредница)
 Црногорски народ